Dempsey är ett efternamn av irländskt ursprung, som bland andra burits av,

Clint Dempsey, amerikansk fotbollsspelare
Jack Dempsey, amerikansk boxare
John J. Dempsey, amerikansk politiker
John N. Dempsey, amerikansk politiker
Mark Dempsey (född 1964),  engelsk fotbollstränare
Martin Dempsey, amerikansk general
Michael Dempsey, brittisk musiker
Nathan Dempsey, kanadensisk ishockeyspelare
 Nick Dempsey (född 1980), brittisk seglare
Patrick Dempsey, amerikansk skådespelare

Irländska efternamn